Élysée steht für

 den Amtssitz des französischen Präsidenten, siehe Élysée-Palast, und metonymisch für den Präsidenten und die Präsidialverwaltung
 eine Prachtstraße in Paris (Frankreich), siehe Avenue des Champs-Élysées
 den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963, siehe Élysée-Vertrag
 einen französischen Kleinwagen, siehe Citroën Elysée
 einen französischen Spielfilm aus dem Jahre 2005, siehe Letzte Tage im Elysée
 ein Museum für Fotografie in Lausanne, siehe Musée de l’Elysée 

élysée steht für
 eine 1981 vorgestellte Marke für Schreibgeräte, die 1991 von Staedtler übernommen und schließlich eingestellt wurde

Elysée ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Rigalle Elysée, haitianischer anglikanischer Bischof

Elysee bezeichnet:
 eine britische Automarke, siehe Elysee (Automarke)
 ein Hotel der Block-Gruppe in Hamburg-Rotherbaum